NK OSK Otok je hrvatski nogometni klub iz Otoka kod Sinja. 

U sezoni  se natječe u 3. HNL – Jug.

Povijest 
Sustavno bavljenje sportom vezano je uz 1968. godinu kada je skupina otočkih mladića predvođena pokojnim profesorom Stipom Pupić-Bakračem došla na ideju u Otoku osnovati nogometni klub. Ta ideja pretvorila se u stvarnost 10. kolovoza 1969. godine kada je održana i osnivačka skupština Omladinskog sportskog kluba (OSK), koji je poslije promijenio ime u Otočki sportski klub. Prvi predsjednik kluba bio je Stipan Jakić iz Otoka, a trener Petar Smoljo. Značajniji uspjesi kluba su osvajanje prvih mjesta na području Splitskog nogometnog saveza u sezonama 1977./78., 1980./81., 1990./91.,1994./95., 2014./15. i 2019./20. te ulazak u finale županijskog kupa u sezoni 2014./15. Od 2000. do 2004. godine klub se nazivao OSK Merkur 5, a u sezoni 2005./06. OSK Aldi.

Vanjske poveznice 
 Web stranica kluba
 opcina-otok.hr, Nogometni klub "OSK"

Izvori 

OSK
Otok (Splitsko-dalmatinska županija)